Zuckerhof bezeichnet folgende deutsche Orte:

 in Augsburg: siehe Liste der Baudenkmäler in Augsburg-Bleich und Pfärrle
 in Flensburg: siehe historisch Margarethenhof (Flensburg), heute Norderstraße#Herausragende Kulturdenkmale
 in Queidersbach: Wohnplatz in Queidersbach